Červený potok může být:

název vodního toku
 Červený potok (přítok Bakovského potoka) – pravostranný přítok Bakovského potoka v okrese Kladno
 Červený potok (přítok Bílého Labe) – pravostranný přítok Bílého Labe v okrese Trutnov
 Červený potok (přítok Blatného potoka) – pravostranný přítok Blatného potoka v okrese Jablonec nad Nisou
 Červený potok (přítok Bubnovky) – pravostranný přítok Bubnovky v okrese Jičín
 Červený potok (přítok Černého potoka) – pravostranný přítok Černého potoka v okrese Jeseník
 Červený potok (přítok Čertovy vody) – malý potok na Šumavě tekoucí od Jelení slatě (obec Strážný – katastrální území Horní Světlé Hory v okrese Prachatice), přítok Čertovy vody (Teufelbach)
 Červený potok (přítok Divoké Orlice) – levostranný přítok Divoké Orlice v okrese Ústí nad Orlicí a v Dolnoslezském vojvodství v Polsku
 Červený potok (přítok Doubravy) – levostranný přítok Doubravy v okrese Havlíčkův Brod
 Červený potok (přítok Drienického potoka) – pravostranný přítok Drienického potoka na Slovensku v okrese Sabinov
 Červený potok (přítok Jílovského potoka) – pravostranný přítok Jílovského potoka v okresech Ústí nad Labem a Děčín
 Červený potok (přítok Kamenice) – levostranný přítok Kamenice v okresech Česká Lípa a Děčín
 Červený potok (přítok Koštěnického potoka) – levostranný přítok Koštěnického potoka v okresech Jindřichův Hradec
 Červený potok (přítok Lišanského potoka) – levostranný přítok Lišanského potoka v okrese Rakovník
 Červený potok (přítok Litavky) – levostranný přítok Litavky v okrese Beroun, z okresu Příbram
 Červený potok (přítok Losenice) – pravostranný přítok Losenice v okrese Klatovy
 Červený potok (přítok Markovického potoka) – levostranný přítok Markovického potoka v okrese Chrudim
 Červený potok (přítok Morašického potoka) – levostranný přítok Morašického potoka v okrese Pardubice
 Červený potok (přítok Moravské Sázavy) – pravostranný přítok Moravské Sázavy v okrese Šumperk
 Červený potok (přítok Přísečnice) – pravostranný přítok Přísečnice v okrese Chomutov
 Červený potok (přítok Račího potoka) – pravostranný přítok Račího potoka v okrese Jeseník
 Červený potok (přítok Rychnovského potoka) – levostranný přítok Rychnovského potoka v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy
 Červený potok (přítok Úštěckého potoka) – pravostranný přítok Úštěckého potoka v okrese Litoměřice
 Červený potok (přítok Zeleného potoka) – pravostranný přítok Zeleného potoka v okrese Poprad

název místní části města
 Červený Potok (německy Rothfloss) – vesnice, místní část města Králíky v okrese Ústí nad Orlicí

Hydronyma podle barev